Спарта́ківська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Спартаківська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Спартаківська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Спартаківська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Спартаківська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Колишні назви: 
Вулиця Спартаківська — колишня назва вулиці Вадима Гетьмана у місті Біла Церква.

Вулиця Спартаківська — колишня назва вулиці Степана Чобану у місті Миргород.

Вулиці, названі на честь людей